Horvátország
 Donji Lipovac, falu Újkapela községben, Bród-Szávamente megyében

 Szerbia
 Donji Lipovac, falu Brus községben, a Rasinjai körzetben